Сене́к () — село в Каракиянском районе Мангистауской области Казахстана. Административный центр Сенекского сельского округа. Расположено в 30 км к востоку от посёлка Кызылсай.

Село известно благодаря расположенному здесь некрополю XIX века. В состав комплекса некрополя входит ряд ценных архитектурных сооружений, среди которых выделяется мавзолей Нурбергена Калишева.

В селе есть дом культуры и амбулатория.

Население 
В 1999 году население села составляло 1769 человек (885 мужчин и 884 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 2038 человек (1016 мужчин и 1022 женщины).

Примечания

Литература 
 Сенек // Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Мендикулов М. М., Памятники архитектуры полуострова Мангышлака и западного Устюрта, А.-А., 1956, с. 27—31.

Населённые пункты Каракиянского района